Джованніні () — італійське прізвище.

Відомі носії:

 Аттіліо Джованніні (30 липня 1924) — італійський футболіст
 Гульєльмо Джованніні (1925 — 1990) — італійський футболіст і тренер

Італійські прізвища